Lemasters steht für:

 Lemasters (Pennsylvania), Ort im Franklin County, Pennsylvania, Vereinigte Staaten
 Lemasters Bluff, Felsenkliff im Viktorialand, Antarktika

Lemasters ist der Familienname folgender Personen: 
 Braeden Lemasters (* 1996), US-amerikanischer Schauspieler und Songwriter